West se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rick West
 George Stephen West
 Luther Shirley West
 William West